Het tennistoernooi US Open werd in 1982 bij de vrouwen voor de 96e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaanse Chris Evert-Lloyd won het toernooi voor de zesde keer door in de finale de Tsjecho-Slowaakse Hana Mandlíková met 6-3 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Martina Navrátilová (kwartfinale)
  Chris Evert-Lloyd (winnares)
  Tracy Austin (kwartfinale)
  Andrea Jaeger (halve finale)
  Hana Mandlíková (finale)
  Wendy Turnbull (vierde ronde)
  Pam Shriver (halve finale)
  Sylvia Hanika (afgemeld)

  Bettina Bunge (derde ronde)
  Barbara Potter (tweede ronde)
  Mima Jaušovec (tweede ronde)
  Billie Jean King (eerste ronde)
  Kathy Rinaldi (vierde ronde)
  Virginia Ruzici (vierde ronde)
  Andrea Leand (vierde ronde)
  Zina Garrison (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1982